Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2006 года — 8-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 12 по 22 апреля 2006 года в Хальмстаде и Энгельхольме (Швеция). Победителем чемпионата стала сборная США, в финале обыгравшая сборную Финляндии со счётом 3:1. Третье место заняла сборная Чехии, которая выиграла у сборной Канады — 4:1.

Лучшими бомбардирами стал американец Патрик Кейн, набравший по 12 (7+5) результативных баллов. Лучшим нападающим при этом стал его соотечественник Билл Свитт. Лучшим вратарём был признан финн Рику Хелениус, а лучшим защитником игрок сборной США — Джейми Макбэйн.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Белоруссии и Норвегии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 ^
 *
 *
 ^
 *
 ×
 *
 *
Северная Америка
 *
 *
 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2005 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2005 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC+2).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+2).

Полуфинал 
Время местное (UTC+2).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+2).

Финал 
Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Рику Хелениус
 Защитник:  Джейми Макбэйн
 Нападающий:  Билл Свитт

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Джонатан Бернье
 Защитники:  Джейми Макбэйн —  Эрик Джонсон
 Нападающие:  Иржи Тлустый —  Джастин Азеведо —  Патрик Кейн

Ссылки 
 
 
 

Апрель 2006 года
Спорт в Швеции в 2006 году
2006
Ю
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Международные спортивные соревнования в Хальмстаде
Энгельхольм
Чемпионаты мира в Швеции